«Alive» — песня австралийской певицы и автора Сии, вышедшая в качестве лид-сингла с её седьмого студийного альбома This Is Acting. Авторами песни стали Сия, Адель и Tobias Jesso Jr., а продюсером Джесси Шаткин.

История 
В сентябре 2015 года Сия подтвердила, что «Alive» изначально предназначалась Адели для её альбома 25, но в последний момент она отказалась от неё. Американская певица Рианна также отказалась от песни.

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, таких как Rolling Stone. «Alive» включён в список 100 лучших песен abc.net.au (№ 56 в Triple J Hottest 100 for 2015).

Музыкальное видео было срежиссировано самой Сией и Daniel Askill, снято в Японии, а релиз состоялся 5 ноября 2015 года. В нём приняла участие девочка-каратистка Mahiro Takano.

Список композиций 
Digital download
 «Alive» — 4:23

Ремиксы
 «Alive» (Plastic Plates Remix) — 4:58
 «Alive» (Maya Jane Coles Remix) — 5:07
 «Alive» (AFSHeeN Remix) — 3:16
 «Alive» (Boehm Remix) — 3:50
 «Alive» (Cahill Remix) — 4:18

Другие версии
 Cahill Club Mix — 6:21
 Cahill Club Edit — 4:17
 Cahill Radio Edit — 3:14

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2015 года
Синглы RCA Records
Песни, написанные Сией
Песни Сии
Баллады 2010-х годов